Kitenge - Afrikaans textiel, ook kleding van dit textiel
 Aimé Kitenge - Burundese doelman
 Joël Kitenge - Luxemburgs-Congolese voetballer
 Simon Kitenge - Congolese politicus

Zie ook 
 Kitenge Kitengewa - bokser uit Congo-Kinshasa